Castell-Rüdenhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Gräfin zu Castell-Rüdenhausen (* 1938), deutsche Sozialhistorikerin und Hochschullehrerin
 Bertram zu Castell-Rüdenhausen (* 1932), Künstler
 Christian Friedrich zu Castell-Rüdenhausen (1772–1850), deutscher Standesherr
 Clementine zu Castell-Rüdenhausen (1912–2008), deutsche Jugendfunktionärin
 Friedrich Ludwig Carl Christian zu Castell-Rüdenhausen (1746–1803), deutscher Landesherr und Mäzen
 Georg Friedrich zu Castell-Rüdenhausen (1600–1653), deutscher Landesherr
 Gottfried zu Castell-Rüdenhausen (1577–1635), deutscher Landesherr
 Hubertus Graf zu Castell-Rüdenhausen (1909–1995), namibischer Landwirt, Großwildjäger und Autor
 Irene zu Castell-Rüdenhausen († 2006), deutsche Unternehmerin
 Johann Friedrich zu Castell-Rüdenhausen (1675–1749), deutscher Landesherr
 Philipp Gottfried zu Castell-Rüdenhausen (1641–1681), deutscher Landesherr

 Wulf-Diether Graf zu Castell-Rüdenhausen (1905–1980), deutscher Pilot und Flughafendirektor

Siehe auch:
 Castell (Adelsgeschlecht)